Margaretha van Baden (-1366)
 Margaretha van Baden (1404-1442) - markgravin
 Margaretha van Baden (1431-1457)